1,4-dioksyna – heterocykliczny związek chemiczny zawierający 2 atomy tlenu (w układzie para) i dwa wiązania podwójne w sześcioczłonowym pierścieniu
 1,2-dioksyna –  heterocykliczny związek chemiczny zawierający 2 atomy tlenu (w układzie orto) i dwa wiązania podwójne w sześcioczłonowym pierścieniu.
 dioksyny – potoczna nazwa chlorowanych dibenzodioksyn